Финал Кубка Азии по футболу 2007 года — финальный матч Кубка Азии 2007 года, который прошёл 29 июля 2007 года на стадионе «Бунг Карно» в Джакарте, Индонезия. В матче приняли участие сборные Ирака и Саудовской Аравии.

Матч начался в 19:35 по местному времени (UTC+7).

Матч закончился победой сборной Ирака со счетом 1:0.

Путь к финалу

Статистика матча 

Футбол в Азии в 2007 году
2007
Матчи сборной Ирака по футболу
Матчи сборной Саудовской Аравии по футболу
Июль 2007 года
События 29 июля
Международные спортивные соревнования в Джакарте
Международные соревнования по футболу в Индонезии
Спорт в Индонезии в 2007 году
2007 год в Ираке
Спорт в Саудовской Аравии в 2007 году
Чемпионаты Азии в Индонезии